Martínez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Martínez
 Isabel Martínez
 Juan José Martínez
 Mahinda Martínez
 Maximino Martínez
 Ricardo N. Martínez
 Victor Martínez